peut faire référence à :

Musique 
 , une chanson écrite par Gerry Goffin et Carole King, succès de the Chiffons
 One Fine Day (chanson de Jung Yong-hwa), issue de l'album One Fine Day
 One Fine Day, une chanson de Marillion issue de This Strange Engine
 One Fine Day, une chanson de the Offspring issue de Conspiracy of One
 One Fine Day, une chanson de Jakatta
 One Fine Day, une chanson de David Byrne et Brian Eno issue de Everything That Happens Will Happen Today
 One Fine Day, une chanson de Hayley Westenra issue de Treasure
 One Fine Day (chanson de Tom Robinson), interprétée par en 1980 par le groupe Sector 27 sur l'album Sector 27
 One Fine Day, une chanson de Sting issue de 57th & 9th
 One Fine Day, une chanson de Robbie Williams, face B de Come Undone (chanson de Robbie Williams)
 One Fine Day (album de Katherine Jenkins), 2011
 One Fine Day, un album de Tomomi Kahara
 One Fine Day, un EP de Cornerstone Roots
 One Fine Day, un EP de K.Will
 One Fine Day (album de Chris Rea album), 2019
 One Fine Day (groupe), un groupe originaire de Hambourg

Autre 
 One Fine Day titre original de Un beau jour, un film de 1996 réalisée par Michael Hoffman avec Michelle Pfeiffer et George Clooney ;
 One Fine Day, un téléfilm britannique de 1979 de Stephen Frears ;
 One Fine Day, un livre pour enfants de Nonny Hogrogian ;
 One Fine Day, une série télé coréenne de 2006 ;
 One Fine Day, une série télé américaine de 2007.